Oeynhausen ist der Name von Ortschaften:

in Nordrhein-Westfalen, Deutschland:
 Bad Oeynhausen, Stadt im Kreis Minden-Lübbecke
 Bad Oeynhausen (Stadtzentrum), Stadtteil von Bad Oeynhausen und bis 1973 Gebietseinheit mit Namen „Bad Oeynhausen“
 Oeynhausen (Nieheim), Ortsteil der Stadt Nieheim, Kreis Höxter

in Österreich:
 Oeynhausen (Gemeinde Traiskirchen), Ort der gleichnamigen Katastralgemeinde und der Stadtgemeinde Traiskirchen, Bezirk Baden, Niederösterreich

Oeynhausen ist der Name eines westfälischen Adelsgeschlechts
 Oeynhausen (Adelsgeschlecht)

Oeynhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Oeynhausen (1877–1953), Regierungspräsident des Regierungsbezirks Minden
 Börries von Oeynhausen (1836–1896), Landrat des Kreises Büren (1875–1895)
 Daniela Oeynhausen (* 1972), deutsche Politikerin (AfD)
 Friedrich von Oeynhausen (1801–1875), hannoverscher Offizier sowie mecklenburgischer Gutsbesitzer und Politiker
 Georg Ludwig von Oeynhausen (1734–1811), kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Generalleutnant
 Karl von Oeynhausen (1795–1865), preußischer Berghauptmann; nach ihm ist Bad Oeynhausen benannt

Siehe auch:
 von-Oeynhausen-Schacht I in Ibbenbüren (206 m)
 von-Oeynhausen-Schacht II in Ibbenbüren (202 m)